Thomas Ford (compositor) (28 de maig de 1580 – Tyburn, Londres, 17 de novembre de 1648), compositor anglès
 Thomas Ford (màrtir) (Devonshire,  – Londres, 28 de maig del 1582), sacerdot i màrtir catòlic
 Thomas Carlyle "Tom" Ford (Austin, Texas, 27 d'agost de 1961), dissenyador de moda i director de cinema estatunidenc